Михаил Андреевич Васильев (р. 07.10.1952) — российский учёный в области квантовой теории поля и теории фундаментальных взаимодействий, доктор физико-математических наук, награждён золотой медалью имени И. Е. Тамма РАН.

Выпускник физфака МГУ 1975 года.

Место работы — ФГБУН Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (Москва), главный научный сотрудник, заведующий сектором Лаборатории квантовой теории поля.

Член редколлегии журналов «УФН» и «ЭЧАЯ», член Ученого Совета ФИАН, член Диссертационного ученого совета ФИАН, председатель экспертного совета РФФИ по теоретической физике.

Автор более 140 научных работ. Список публикаций — на сайте http://www.mathnet.ru/rus/person20588

Доктор физико-математических наук (Васильев, Михаил Андреевич. Калибровочные теории высших спинов : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.02. - Москва, 1992. - 229 с.)

Награждён золотой медалью имени И. Е. Тамма РАН.

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20170517050653/http://www.gpad.ac.ru/info/proposals/CM_nuclear_age.pdf

Ссылки 
 Васильев, Михаил Андреевич // как сотрудник ФИАН

 Списки трудов
 Статьи на Math-Net.Ru
 Статьи в РИНЦ